Fushan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingyang (häradshuvudort i Kina), Shandong, 
 Fushan Qu (härad i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar